

Метличина () — село в Варненській області. Входить до складу общини Вилчий Дол.
 Метличина () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.